La Pro A 2003-2004 è stata la 82ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Laurent Foirest, 
MVP straniero:  Rick Hughes, 
Allenatore dell'anno:  Vincent Collet, 
Giocatore rivelazione:  Pape-Philippe Amagou, 
Miglior difensore:  Thierry Rupert,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2003
Pallacanestro nel 2004
2003-2004